Sneschanka (bulgarisch: Schneewittchen) steht für
Sneschanka (Berg)
Sneschanka (Höhle)
Sneschanka-Fernsehturm